The Promise signifie « la promesse » en anglais.

Télévision 

 The Promise est le titre original de The Promise : Le Serment, un téléfilm britannique en quatre parties réalisé par Peter Kosminsky, diffusé à partir du  sur Canal+.
 The Promise est le titre original de Soirée mortelle, un épisode de la série télévisée Cold Case : Affaires classées.

Cinéma 

 The Promise est un film américain réalisé par Jay Hunt en 1917.
 The Promise est un film britannique réalisé par  en 1969.
 The Promise est un film américain réalisé par Gilbert Cates en 1979.
 The Promise est un film srilankais réalisé par Chandran Rutnam en 1993.
 The Promise est un film américain réalisé par Scott Henkel en 1999.
 The Promise est le titre international pour Wu ji, la légende des cavaliers du vent (Wu ji), film hong-kongais réalisé par Chen Kaige en 2005.
 The Promise est un film philippin réalisé par Mike Tuviera en 2007.
 The Promise est le titre international pour La Promesa, court-métrage de science-fiction mexicain réalisé par Erwin Jaquez en 2011.
 The Promise est le titre original de La Promesse, un film américain réalisé par Terry George en 2016.

Musique

Chanson 

 The Promise est une chanson de Tracy Chapman parue sur l'album New Beginning en 1995.
 The Promise est un single des Girls Aloud sorti en 2008.

Album 

 The Promise est un album de Forgotten Tales sorti en 2001.
 The Promise est un album de Vaya Con Dios sorti en 2004.
 The Promise est un album de Bruce Springsteen sorti en 2010.

Littérature 

 The Promise est un livre de Eva Schloss et Barbara Powers.
 The Promise est un roman de Chaim Potok.
 The Promise est un roman du dramaturge et romancier sud-africain Damon Galgut ayant obtenu le Booker Prize en 2021.

Voir aussi